Серге́й Константи́нович Шебали́н (1890—1964) — русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян Казанской губернии. Сын отставного штабс-капитана Константина Николаевича Шебалина.

Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1909) и Константиновское артиллерийское училище (1912), откуда выпущен был подпоручиком в 5-й стрелковый артиллерийский дивизион. Произведен в поручики 31 августа 1914 «за выслугу лет».

С началом Первой мировой войны состоял наблюдателем 21-го корпусного авиационного отряда, временно командовал отрядом с  по 25 ноября 1914 года. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Затем был лётчиком-наблюдателем 1-го корпусного и 2-го армейского авиационных отрядов. В марте 1916 года окончил Одесскую авиационную школу, получил звание военного лётчика. Пожалован Георгиевским оружием

С 23 мая 1916 года назначен начальником 2-го армейского авиационного отряда, с 13 августа 1917 года — помощником командира 2-й боевой авиационной группы. Произведен в штабс-капитаны 7 сентября 1917 года.

С началом Гражданской войны, летом 1918 года с группой авиаторов во главе с полковником Козаковым выехал в Мурманск, был зачислен лейтенантом в Славяно-Британский авиационный корпус. С 15 августа 1918 года — военный летчик 1-го Славяно-Британского авиационного отряда, в составе которого участвовал во всех операциях Славяно-Британского авиационного корпуса. С 1 августа 1919 года назначен командиром Двинского авиационного дивизиона. В сентябре 1919 года эвакуировался в Англию.

3 октября 1919 года прибыл в Новороссийск с группой офицеров и военных чиновников. 7 октября был зачислен в Вооружённые силы Юга России и назначен летчиком в 7-й авиационный отряд. С 17 ноября 1919 года был военным лётчиком 4-го авиационного отряда ВСЮР. В Русской армии — командир 4-го авиационного отряда. В июне 1920 года участвовал в операциях, способствовавших разгрому конной группы Жлобы в Северной Таврии. За боевые отличия был произведен в капитаны 25 июня 1920 года, в полковники — 26 июня. Состоял членом суда чести Крымской боевой авиационной группы. Был награждён орденом Св. Николая Чудотворца. Эвакуировался из Крыма на корабле «Сцегед». На  — во 2-й роте авиационного батальона Технического полка в Галлиполи.

Осенью 1925 года — в составе Технического батальона в Югославии. В эмиграции там же. Служил в Королевских ВВС Югославии. Был офицером-инструктором Высшей школы летчиков-истребителей и 3-й пилотской школы в Нише. В 1940 году — командир 5-го авиационного истребительного полка, в следующем году был освобожден от должности, некоторое время состоял заведующим личным составом при Министерстве авиации. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. В мае 1942 года был назначен командиром 6-й роты 5-го полка, затем — командиром 6-й роты 2-го полка (в чине гауптмана). С 15 февраля 1944 года назначен командиром 2-го батальона 5-го полка (в чине майора), с 26 октября того же года — командиром 4-го батальона 4-го полка. В декабре 1944 года прибыл на формирование военно-воздушных сил КОНР, был назначен начальником штаба 1-го авиационного полка. 30 апреля 1945 года сдался частям 3-й армии США в районе Лангдорфа.

После войны переехал в США. Скончался в 1964 году в Сан-Франциско. Похоронен на сербском кладбище в Колме. Его жена Эмилия Андреевна (1899—1993) в Гражданскую войну была сестрой милосердия, похоронена там же.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 18.01.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 19.03.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 28.07.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 11.02.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 4.03.1917)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3712, 7 октября 1920)

Источники 
 Казанское дворянство 1785—1917 гг. Генеалогический словарь. — Казань, 2001. — С. 610.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Александров К. Армия генерала Власова 1944—1945. — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — СС. 167—168, 190.
 Волков С. В., Стрелянов (Калабухов) П. Н. Чины Русского корпуса: Биографический справочник в фотографиях. — М., 2009.
 Биография на сайте «Авиация и воздухоплавание до Второй мировой войны»

Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Лётчики Югославии
Чины Русского корпуса
Похороненные на Сербском кладбище (Колма)
Участники Крымской эвакуации
Персоналии:Русская освободительная армия